Smart nebo SMART může znamenat:

Název firmy nebo služby:
 Smart Telecom, síťový operátor v Irsku
 Smart Wings, značka české nízkonákladové letecké společnosti
 Smart GmbH, výrobce mini vozidel Smart

Výrobek:
 Smart (automobil), značka automobilů firmy Daimler AG
 Smart card, plastová karta kapesní velikosti s integrovaným obvodem (čipem)

Technologie:
 S.M.A.R.T., monitorovací systém pro pevné disky
 SMART-1, evropská kosmická sonda

Metodika:
 SMART metoda, metoda vytváření objektivně měřitelných projektových cílů
Osobnosti:
SMART, slovenský DJ a rapper, který také působí v graffiti

Externí odkazy